Водзимонье — село в Вавожском районе Удмуртии, центр муниципального образования Водзимоньинское сельское поселение.

География 
Располагается в 18 км западнее Вавожа.

Население

История 
Водзимонье известно с XVIII века, статус села получило в 1751 году, в 1754 году в селе построена первая деревянная церковь, а в 1829 году по проекту архитектора С. Е. Дудина возведена каменная Вознесенская церковь.

Водзимонье входило в состав Волипельгинской волости Малмыжского уезда Вятской губернии.
 с 1918 года центр Водзимоньинской волости в составе Малмыжского уезда.
 с 1921 года волость вошла в состав Ижевского уезда Вотской автономной области.
 с 1924 года село Водзимонье в составе Вавожской волости Можгинского уезда.
 с 1929 года село вошло в состав вновь образованного Вавожского района.

Инфраструктура 
В селе функционируют:
 Водзимонская СОШ
 Водзимоньинский детский сад
 Водзимоньинская врачебная амбулатория
 Водзимоньинский СДК
 Водзимоньинская библиотека

Известные уроженцы 
 Багай, Аркаш (1904—1984) — удмуртский советский прозаик и поэт.

Примечания 

Населённые пункты Вавожского района